Kuća Tripalo u Sinju (1883.)
Kuća Tripalo u Sinju (1920.)